Egidio dall'Oglio (1705-1784), peintre italien ;
 Olivier Dall'Oglio (1964-), footballeur français ;
 Paolo Dall'Oglio (1954-), prêtre jésuite italien.